Ahmed (voornaam)
 Ahmed I (1590-1617), 14e sultan van het Osmaanse Rijk
 Ahmed II (1642-1695), 21e sultan van het Osmaanse Rijk
 Ahmed III (1673-1736), 23e sultan van het Osmaanse Rijk